«Мистер Дидс переезжает в город» (иногда — «Мистер Дидс едет в город», ) — кинокартина, кинокомедия с элементами социальной драмы режиссёра Фрэнка Капры, премия «Оскар» за лучшую режиссуру и специальный приз Венецианского кинофестиваля 1936 года. Снят по рассказу Кларенса Бадингтона Келланда (англ.) «Шапокляк» ().

Сюжет 
На отдыхе в Италии погибает богатый американский предприниматель. Наследство достаётся его племяннику — мистеру Дидсу (Купер), открытому и прямому молодому мужчине из провинции. Он переезжает в Нью-Йорк, где сталкивается с финансовыми интригами мегаполиса. На его деньги претендует адвокатская контора Сидара (Домбрилл), которая уже допустила крупную финансовую растрату дядиных денег, лже-сожительница с ребёнком, другой, нелюбимый племянник с алчной женой. Кроме того, коварная журналистка Луиза Беннетт (Артур) втирается к доверие к Дидсу, проводит с ним много времени, но при этом под псевдонимом публикует серию едких репортажей о похождениях провинциала в Нью-Йорке.

Разочаровавшись в происходящем, Дидс решает передать всё состояние на покупку участков земли для безвозмездной передачи их фермерам. Адвокат Сидар, опасающийся огласки растраты, вступает в переговоры со вторым племянником и пытается представить Дидса душевнобольным и, соответственно, недееспособным. Образная и эмоциональная речь Дидса на слушании убеждает судью в его здравомыслии, и он полностью его оправдывает.

В ролях 
 Гэри Купер — Лонгфелло Дидс
 Джин Артур — Луиза Беннетт
 Дугласс Дамбрилл — адвокат Джон Седар
 Джордж Бэнкрофт — Макуэйд
 Лайонел Стэндер — Корнелиус Кобб
 Г. Б. Уорнер — судья Мэй
 Рут Доннелли — Мэйбл Доусон
 Уолтер Кэтлетт — Морроу
В титрах не указаны
 Полин Вагнер — телефонный оператор
 Мюриэль Эванс — Тереза
 Стэнли Эндрюс — Джеймс Седар
 Ирвинг Бейкон — Фрэнк
 Джордж Хейз — представитель фермера

Награды 
 Кроме полученной премии за лучшую режиссуру, фильм был номинирован ещё на 4 «Оскара»: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль (Купер), за лучший адаптированный сценарий, за лучший звук.
 Национальный совет кинокритиков США и Клуб кинокритиков Нью-Йорка назвали «Мистер Дидс переезжает в город» лучшей картиной года.
 Картина входит в список 100 самых смешных американских фильмов за 100 лет по версии AFI под номером 70 и в список 100 самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет по версии AFI под номером 83.

Критика 
Современные премьере фильма рецензии были достаточно позитивны:Актёры и режиссёр Фрэнк Капра смогли создать в «Дидсе» довольно крепкий сюжет. Фарс насыщен добродушным юмором и искусно поставлен, но есть некоторые упущения, которые оставляют значительное недопонимание. 
Соревнуясь между собой, персонажи Гэри Купера, Джин Артур, Лайонела Стэндера, Дугласа Домбрилла делают картину одной из самых увлекательных лент сезона.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1936 года
Экранизации рассказов
Фильмы о Великой депрессии
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов